LRAC F1 (сокр. , буквально «89-мм противотанковый гранатомёт модели F1») — французский ручной противотанковый гранатомёт, разработанный в 1969 году и предназначенный для поражения бронированных целей.

Описание 
Гранатомёт состоит из ствола с контейнером и реактивной гранаты. Ствол изготовлен из стекловолокна, имеет пистолетную рукоятку с электромагнитным стреляющим механизмом, спусковой крючок, предохранитель, плечевой упор и сошку. Гранатомёт имеет 3-кратный оптический прицел, а также механический откидной.

Огонь ведётся кумулятивными гранатами.

Страны-эксплуатанты 
  ЦАР — некоторое количество по состоянию на 2018 год
  Бенин
  Буркина Фасо
  Камерун
  Кабо-Верде
  Чад
  Джибути 
  Габон
  Греция
  Индонезия
  Франция
  Мадагаскар 
  Марокко
  Нигер
  Нигерия
  Сенегал
  Того
  Тунис
  ДРК

См. также 
 Список гранатомётов

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедия боевого стрелкового огнестрельного ручного оружия

Противотанковые гранатомёты
Гранатомёты Франции